Nevada Smith peut désigner : 
Nevada Smith, un film américain réalisé par Henry Hathaway, sorti en 1966 ;
Nevada Smith, un film américain réalisé par Gordon Douglas, sorti en 1975.